Berghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Amand Berghofer (1745–1825), österreichischer Philosoph, Schriftsteller und Pädagoge
 Chuck Berghofer (* 1937), amerikanischer Jazz- und Studiomusiker
 Gerd Berghofer (* 1967), deutscher Autor
 Mathilde Berghofer-Weichner (geborene Weichner; 1931–2008), deutsche Juristin und Politikerin (CSU)
 Thomas Roth-Berghofer (* 1967), deutscher Informatiker, Hochschullehrer und Schriftsteller
 Wolfgang Berghofer (* 1943), FDJ-Funktionär, SED-Politiker und Oberbürgermeister von Dresden

Siehe auch:
 Berghofen